Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Grant Stafford che hanno battuto in finale Mike Briggs e Trevor Kronemann 2-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Libor Pimek (primo turno)
 Neil Broad /  Stefan Kruger (quarti di finale)

 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (finale)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1993